La cançó "Body and Soul" (1930) de Johnny Green.
 La pel·lícula Cos i ànima (Body and Soul) (1947) amb John Garfield.